33-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 12 по 20 июня 1969 года. Победу одержал итальянский велогонщик Витторио Адорни.

Участники 
Участие в гонке приняли 11 велокоманд.

Маршрут 
Гонка состояла из 11 этапов, общей протяженностью 1501 километр. Этапы 4 и 11 были проведены в формате индивидуальной раздельной гонки.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1969 на FirstCycling

1969 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1969 году
Июнь 1969 года